Pieśń II [inc. Serce roście, patrząc na te czasy] – pieśń II z Ksiąg pierwszych zbioru Pieśni księgi dwoje Jana Kochanowskiego
 Pieśń II [inc. Nie dbam, aby zimne skały] – pieśń II z Ksiąg wtórych zbioru Pieśni księgi dwoje Jana Kochanowskiego
 Pieśń II [inc. Nie ma świat nic trwałego, a to bardzo k'rzeczy] – pieśń II ze zbioru Pieśni kilka Jana Kochanowskiego